Cette page contient les pages d'homonymie de Agnès et Agnes.

Prénom 
 Agnès est un prénom féminin.

Personnalités désignées par ce prénom

Phénomène naturel 
 Ouragan Agnes (sans accent), un ouragan de 1972 qui a causé d'importants dommages le long de la côte est des États-Unis

Toponyme 
 Col d'Agnes, un col de 1570 mètres d’altitude dans les Pyrénées, en France
 Île Agnes, une île de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien

Article connexe 
 Ines, équivalent arabe du prénom Agnès

Homonymie de prénom